Chodorowce – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Chodorowce – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim